Un sigil ou sceau est une figure graphique qui représente, en magie, un être ou une intention magique.
 Sigil, le comics publié par CrossGen.
 Sigil, cité de l'univers de Planescape.
 Un sigil est le premier caractère du nom d'une entité en Perl.
 Sigil est un logiciel libre multiplateforme d'édition de fichiers epub (:en:Sigil (application)).
 Sigil, un jeu vidéo faisant officieusement partie de la franchise , publié gratuitement le  sur PC, créé par John Romero, l'un des concepteur de Doom, pour célébrer les 25 ans de ce jeu.

Voir aussi 
 Strife, jeu vidéo de Rogue Entertainment dont l'histoire tourne autour d'une arme appelée le Sigil.
 The Talos Principle, jeu vidéo de Croateam où le but énoncé par le narrateur est de ramasser des sigils dispersés dans plusieurs mondes, en résolvant des énigmes.